Nogometni Klub Olimpija Ljubljana – società slovena di calcio, sciolta nel 2005
 Nogometni Klub Olimpija Ljubljana (2005) – società slovena di calcio, fondata nel 2005
 KK Union Olimpija – società slovena di pallacanestro
 HDD Olimpija Ljubljana – società slovena di hockey su ghiaccio, attiva dal 1929 al 2017
 Hokejski Klub Olimpija – società slovena di hockey su ghiaccio, fondata nel 2004